Adolph Brune ist der Name folgender Personen:

* Adolph Brune (Maler) († nach 1834), französischer Maler 
 Adolph Brune (Sänger), deutscher Sänger (Tenor) und Theatergründer